Janicki ist der Familienname folgender Personen:

 Czesław Janicki (1926–2012), polnischer Zoologe und Politiker
 Greg Janicki (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler
 Jarosław Janicki (* 1966), polnischer Marathonläufer
 Kazimierz Janicki (1932–1987), polnischer Politiker
 Klemens Janicki (1516–1543), polnischer Dichter
 Konstanty Janicki (1876–1932), polnischer Biologe und Parasitologe

 Mateusz Janicki (* 1983), polnischer Schauspieler
 Michał Janicki (* 1982), polnischer Fußballspieler
 Oskar Janicki (1883–1945), österreichischer Politiker
 Piotr Janicki (* 1974), polnischer Dichter
 Rafał Janicki (* 1992), polnischer Fußballspieler

 Wojciech Janicki (* 1933), polnischer Historiker und Politiker

Siehe auch:
 Janitzki
 Janitzky